Meuche ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Meuche (* 1962), deutsche Pädagogin und Sachbuchautorin
 Meinhard Meuche-Mäker (* 1958), deutscher Politologe und Parteienforscher

Siehe auch:

 Meuchen, Ortsteil der Stadt Lützen